El UAV para uso civil de Flightech, el FT-ALTEA, es un avión de alta tecnología y sus componentes han sido diseñados y desarrollados especialmente para la observación y vigilancia. El diseño del avión ha sido realizado por Flightech en colaboración con Aernnova Engineering Solutions Madrid y posee el primer certificado experimental de Europa (EC 008).

Para más información:

Flightech Systems 
https://web.archive.org/web/20170104170723/http://www.flightech.es/

FT-ALTEA
http://flightechspanish.weebly.com/uav.html 

Certificación
http://flightechspanish.weebly.com/certificacioacuten.html